APECA est un acronyme pour :
 L’Agence de promotion économique du Canada atlantique ;
 Un club de football de La Réunion.